Un terrain est une parcelle de sol possédant une forme et des dimensions précises.

Fonctions 
 vivrières par l'agriculture (terrain agricole)
 énergétiques (bois de combution) et matière première (bois de construction) par la sylviculture (terrain sylvicole)
 militaire : zone de combat (Front)
 Une activité aérienne: un terrain d'aviation (aérodrome)

Droit 
 Terrain, un immeuble
 Terrain, la surface de la terre sur laquelle on élève un édifice

Terrain de sport

Sciences 
 Terrain, le lieu de la collecte des données
 Terrain, une revue d'ethnologie
 Terrain, en médecine et en pseudo-médecine, la capacité du corps à guérir et/ou à rester en bonne santé

Voir aussi 
 Véhicule tout-terrain
 Vélo tout terrain